Türkiye 1. Ligi 1985/86 was het achtentwintigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Het kampioenschap ging ditmaal weer eens naar Beşiktaş JK, dat nu vijf maal de sterkste was geweest in de geschiedenis van de Süper Lig. De nationale beker was dit jaar een prooi voor Bursaspor, dat in de finale Altay SK met 2-0 aftroefde; het was Bursaspors enige bekertriomf, maar zelden zal een beker beter getimed zijn dan deze: dankzij het winnen van de beker hoefde Bursaspor niet te degraderen.

Galatasaray SK bleef als eerste Turkse club een heel seizoen ongeslagen. Toch leidde de serie van 36 wedstrijden zonder nederlaag dus niet tot een kampioenschap: de club werd op doelsaldo afgetroefd door Beşiktaş JK.

In het seizoen 1982/83 had de jonge Tanju Çolak naam gemaakt door voor het dat jaar gedegradeerde Samsunspor 16 maal het net te treffen; ook na de degradatie bleef Tanju de club uit zijn geboortestad trouw; bij de terugkeer van Samsunspor in de Süper Lig eindigde de ploeg meteen al op de derde plaats, mede dankzij Tanju's 33 doelpunten, waarmee hij voor de eerste maal topscorer van de hoogste Turkse liga werd. Dat kunstje zou hij later nog vier maal herhalen (nog eenmaal in dienst van Samsunspor, tweemaal in dienst van Galatasaray SK en eenmaal van Fenerbahçe SK), zodat hij het wereldrecord van Metin Oktay (6x topschutterstitels, alle in dienst van Galatasaray SK) net niet evenaarde.

De twee overige nieuwkomers - oude bekenden overigens - in de Süper Lig, die dit seizoen voor het eerst uit 19 ploegen bestond, konden geen potten breken: Çaykur Rizespor handhaafde zich ternauwernood en Kayserispor eindigde roemloos als laatste. Ook Sakaryaspor en Orduspor namen (voorlopig) afscheid van voetbal op het hoogste niveau.

Kaart

Eindstand 1985/86

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1985/86

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Çaykur Rizespor (kampioen A Grubu 1. Lig 1984/85)
 Kayserispor (kampioen B Grubu 1. Lig 1984/85)
 Samsunspor (kampioen C Grubu 1. Lig 1984/85)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Antalyaspor (nummer 17 Süper Lig 1984/85)
 Boluspor (nummer 18 Süper Lig 1984/85)

Topscorers 1985/86

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1985/86